Автошля́х Т 0308 — автомобільний шлях територіального значення у Волинській області. Пролягає територією Любомльського, Старовижівського, Ратнівського, Камінь-Каширського та Любешівського районів через Любомль — Головне — Дубечне — Здомишель — Ратне — Камінь-Каширський — Любешів. Загальна довжина — 147 км.

Маршрут 
Автошлях проходить через такі населені пункти:

Джерела 
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 301 Київ Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення 
 Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення: Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 16.09.2015 № 712 
 Автошлях на Google Maps
 Автошлях на OpenStreetMap

Т0308
Територіальні автомобільні шляхи України
Транспорт Любомльського району
Транспорт Старовижівського району
Транспорт Ратнівського району
Транспорт Камінь-Каширського району
Транспорт Любешівського району
Транспорт Любомля
Транспорт Ратного
Транспорт Камінь-Каширського
Транспорт Любешева